

Organizzazioni 
 Women's Political Council
 Wireless Power Consortium

Codici 
 WPC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pincher Creek (Canada)
 WPC – Wood Plastic Composite (Composto legno plastica)
 WPC – World Product Centre (Centrale dei Prodotti)
 WPC – Whey Protein Concentrate